Evre ist der Nachname folgender Personen:
 Tarik Evre (* 1996), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Èvre, ein Fluss in Frankreich